OTR steht für:
 Off-the-Record Messaging, eine Nachrichten-Verschlüsselung beim Instant Messaging
 OnlineTVRecorder
 Operativ-Taktische Rakete, Bezeichnung für taktische ballistische Boden-Boden-Raketen 
 Overberg Test Range, ein südafrikanisches Luft- und Raumfahrttestgelände
 Oxygen Transmission Rate bzw. Oxygen Transfer Rate, Sauerstoffstransfertrate, Begriff in der Fermentationstechnik, siehe Volumenbezogener Stoffübergangskoeffizient
 Obshchestvennoye Televideniye Rossii (deutsch: „Öffentliches Fernsehen Russlands“), 2013 gestarteter Fernsehsender der Regierung der Russischen Föderation
 Oxygen transfer rate, physikalischer Prozessparameter bei Bioreaktoren, siehe Volumenbezogener Stoffübergangskoeffizient
 Coto 47 Airport (IATA-Code), Flughafen von Coto 47, Kanton Corredores, Provinz Puntarenas, Costa Rica

Ótr steht für:
 eine Person in der germanischen Mythologie, siehe Otter (Mythologie)

Otr. steht für:
 ×Otaara, Orchideenhybride, Nothospecies aus Brassavola, Broughtonia, Cattleya, Laelia und Sophronitis in der Subtribus Laeliinae

otr steht für:
 Otoro (Sprache) (ISO-639-3-Code), kordofanische Sprache der Otoro im Sudan 

Abkürzung